Facebook Gameroom (коммерческое наименование), также известна как Facebook Games Arcade (техническое наименование) — нативный клиент для семейства операционной системы Windows, доступный для бесплатного скачивания игрокам со всего мира. С появлением этой платформы игрокам стали доступны веб-игры и нативные игры, созданные специально для неё, а так же предоставилась возможность подключаться к играм с помощью единой учетной записи Facebook.

В клиент интегрирована опция возможности просмотра прямых и записанных (сохранённых) трансляций игрового процесса (геймплея), организуемых пользователями социальной сети Facebook. Опция является уникальной, поскольку по умолчанию система трансляций, организуемых на базе движка и серверов социальной сети Facebook её пользователями, не предусматривает возможности фильтрации таких трансляций по тематике (в частности, игровые или не игровые). Вместе с тем, непосредственно просмотр каждой конкретной игровой трансляции доступен и в обычном режиме, без использования клиента Facebook Gameroom. Помимо этого, опция возможности просмотра трансляций игрового процесса клиента Facebook Gameroom обеспечивает делегирование (разделение) таких трансляций по наименованию существующих игр.

См. также 
 Facebook Messenger
 Periscope
 Youtube Gaming
 Steam
 Origin
 Uplay

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт
 Техническая документация о клиенте

Программное обеспечение для Windows
Незавершённые статьи о программном обеспечении
Бесплатное программное обеспечение